Everly steht für:

 Everly (Seine-et-Marne), französische Gemeinde
 Everly (Iowa), Ort in den Vereinigten Staaten
 Everly – Die Waffen einer Frau, US-amerikanischer Spielfilm aus dem Jahr 2014

Everly ist der Familienname folgender Personen:
 Don Everly (1937–2021), US-amerikanischer Sänger und Gitarrist, siehe The Everly Brothers
 Jason Everly, US-amerikanischer Musiker und Schauspieler
 Phil Everly (1939–2014), US-amerikanischer Sänger und Gitarrist, siehe The Everly Brothers